Ajayan bezeichnet:
 Ajayan Bay, eine Bucht auf Guam
 Ajayan River, einen Fluss auf Guam

Ajayan ist der Name von:
 Ajayan (Filmregisseur) (?–2018), indischer Filmregisseur